Дия

 Дия — спутник Юпитера.
 Дия — в греческой мифологии жена Иксиона.
 Дия — в исламском праве компенсация за убийство, ранение или увечье.
 Дие, Дия — река в Австрии и Чехии.
 Дия — остров у побережья Крита.

См. также 
 Дія — украинский электронный сервис госуслуг.